Пе́лтола () — финская фамилия. Известные носители:

 Пелтола, Маркку (1956—2007) — финский актёр и музыкант
 Пелтола, Сакари (род. 1972) — финский скульптор и художник

См. также 
 Пелтола — район города Турку в Финляндии
 Пелтола — посёлок в Лахденпохском районе Республики Карелия, Россия